Lerbs ist der Familienname folgender Personen:
 Gertrud Lerbs-Bernecker (1902–1968), deutsche Grafikerin
 Hermann Lerbs (1900–1968), deutscher Physiker
 Karl Lerbs (1893–1946), Bremer Schriftsteller